Фигурное катание на зимней Универсиаде 2013 года — соревнования по фигурному катанию на XXVI Всемирной зимней Универсиаде. Проходили в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду в городе Тренто на Тренто Чиккао Арена с 11 по 15 декабря.

Квалификация 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2013 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1985 года и 31 декабря1995 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

Впервые соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев. До этого в
отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах к исполнению произвольной программы (танца) допускали всех.

Для участия в соревнованиях были заявлены представители 30 стран. Однако выступили представители 26 государств.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы 

WD = снялся с соревнований.

Факты 
 Фигурист из Гонконга и Таиланда, и фигуристка из ЮАР были единственными участниками на Универсиаде от своих стран.
 Фигуристы из Азербайджана и Тайваня представляют половину своих делегаций на Универсиаде.

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Примечания

Ссылки 
 
 сайт Универсиады

2013 год в фигурном катании
2013
Универсиада
Декабрь 2013 года
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Зимняя Универсиада 2013
Спорт в Италии в 2013 году
Спортивные соревнования в Тренто